Анри Мишо:
 Мишо, Анри (1875—1945) — французский военачальник.
 Мишо, Анри (1899—1984) — французский поэт и художник.